

Изменения в новом сезоне 
В новом сезоне в чемпионат заявились заводские команды — БМВ в лице Alpina и Zakspeed, и Форд. Они и разыграли все победы. Однако победа в чемпионате, с преимуществом всего в 3 очка досталась гонщику ни разу не побеждавшему — Эрику ван де Поэлю. Отметился победой и Клаус Людвиг, проводивший полный сезон за Форд в чемпионате Европы среди легковых автомобилей, он выступал как приглашенный пилот, а потому не получил очков.

Календарь и победители

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1987 на официальном сайте DTM
 Итоговое положение

Сезоны DTM